Cratere Hartwig – cratere lunare
 Cratere Hartwig – cratere su Marte